Solstein heißen:

 Großer Solstein, 2541 m, im Karwendel, Tirol
 Kleiner Solstein 2637 m, Nachbargipfel